

События

Римская империя 
 Император: Октавиан Август.
 Консулы: Секст Элий Кат и Гай Сентий Сатурнин.
 Консулы-суффекты: Гай Клодий Лицин и Гней Сентий Сатурнин.
 Октавиан Август добивается от сената пересмотра ротационной системы членства.
 26 июня — Октавиан Август усыновляет Тиберия и Агриппу Постума.
 Тиберий, по распоряжению Октавиана Августа, усыновляет Германика.
 Тиберий перенимает командование в Германии и совершает поход через Везер.
 Закон Элия Сентия — допускающий освобождение рабов.
 Гай Цезарь демонстрацией силы заставил парфян смириться с римским ставленником в Армении.
 Наместник Сирии Луций Волузий Сатурнин (консул 3 года).

Родились 
 Колумелла — римский писатель.
 Около 4 — Квинтилий Вар Младший — сын Публия Квинтилия Вара и Клавдии Пульхры.

Скончались 

 21 февраля — Гай Цезарь (24), старший сын Марка Випсания Агриппы и несостоявшийся престолонаследник Августа;
 Пак Хёккосе — первый правитель Силлы (Корея) (57 до н. э. —4 н. э.);
 Теренция (102) — жена Марка Туллия Цицерона (до 46 до н. э), возможно жена Гая Саллюстия Криспа (ок. 46 до н. э. — 35 до н. э), жена Марка Валерия Мессалы Корвина;
 Гай Требаций Теста — один из выдающихся римских юристов II пол. I в. до н. э., учитель Марка Антистия Лабеона, оппонент в юриспруденции Авла Касцеллия и друг Цицерона.

См. также